

Patronyme 
 
 Paul Remoiville (1824-1896), homme politique français, député de Seine-et-Oise

Toponyme 

 Remoiville, commune française située dans le département de Meuse,
 Remoiville, hameau de la commune belge de Vaux-sur-Sûre située en Région wallonne dans la province de Luxembourg
Homonymie